Osoby o tym nazwisku:
 Brižitka Molnar – serbska siatkarka
 Cornelia Molnar – chorwacka tenisistka stołowa
 Lajos Molnar – węgierski judoka
 Miklos Molnar – duński piłkarz

Zobacz też:
 Molnár